Петро́вский о́стров — остров в дельте Невы на территории Санкт-Петербурга, ограниченный реками Малой Невой, Ждановкой, Малой Невкой и Финским заливом. Административно относится к Петроградскому району, муниципальный округ Петровский.

К Петровскому острову также относят небольшой безымянный остров, на котором расположена МСА «Петровский».

История 

Финское название Патсассаари (). До основания Петербурга остров имел и русское название Столбовой остров. Как финское, так и русское название было дано, вероятно, в связи с вытянутой формой острова.

Современное название впервые упоминается в «Точном известии о новопостроенной его царским величеством Петром Алексеевичем на большой реке Неве и Восточном море крепости и городе Санкт-Петербург», написанном голландским резидентом в 1713 году. По словам автора, «говорят, его царское величество там прежде иногда развлекался, поэтому остров и был назван его именем»
Однако история острова началась ещё в 1643 году.

В XVIII веке на территории острова размещались склады с продовольствием и другими товарами. В 1768 году в юго-восточной части Петровского острова сооружён деревянный дворец для императрицы Екатерины II (сгорел в 1912), вокруг него разбит парк во французском стиле.
От здания расходились 8 прямых аллей. Две аллеи протянулись вдоль острова, на месте бывшей петровской просеки, и стали затем Петровским проспектом.

На территории Петровского острова находится Петровский пруд. Ранее он представлял собой небольшой залив, вход в которое позднее был засыпан.

С 2011 года остров переживает бум жилищного строительства. По генеральному плану развития Петербурга тут до 2025 года должно быть построено полтора миллиона квадратных метров. Половина из них — жилые: многоквартирными комплексами будет занято 29 % территории острова. 14 % отдадут под общественно-деловые здания, 20 % останется под парком и рекреационными сооружениями.

Мосты 
С другими островами Петровский остров соединяют шесть мостов:
 с Крестовским островом через Малую Невку с северной стороны:
 Большой Петровский мост
 с островом Декабристов через Малую Неву c юго западной стороны:
 Мост Бетанкура
 с Петроградским островом через Ждановку мостами:
 Мало-Петровский
 4-й Ждановский
 мост Красного Курсанта
 Ждановский

Достопримечательности 
 Спортивный комплекс «Петровский»:
 Стадион «Петровский»
 Малая спортивная арена стадиона «Петровский»
МСА «Петровский» фактически находится на отдельном безымянном острове, отделенным от острова Петровский заливом  и ериком с протокой.
 Петровский парк с прудом
 Дом ветеранов сцены
 Стадион «Локомотив»
 Специализированная ДЮШ Олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики»
 ОАО "Судостроительная фирма «Алмаз»
 Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов
 Комплекс канатной фабрики Ивана Гота
 Корпуса пивоваренного завода «Бавария»

Примечания

Литература 
 
 
 Веснина Н. Н. Петровский остров // Краеведческие записки : исследования и материалы. — СПб., 1997. — Вып. 5. — С. 51—71.
 
 
 
 
 

 
Острова дельты Невы
Петроградский район
Округ Петровский